Příjmení Stanko, přechýleně Stanková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jozef Stanko (* 1933), slovenský fotbalový brankář
 Vasil Stanko (* 1962), slovenský fotograf
 Vladimír Stanko (* 1954), slovenský fotbalista

Ženský tvar
 Alžbeta Stanková (* 1979), slovenská herečka

Související články 
 Stanek
 Stanke
 Stanislav
 Stanko Vraz (1810–1851), významný chorvatský a slovinský spisovatel
 Enrique Stanko Vráz (1860–1932), cestovatel a fotograf

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení